Milpillas bezeichnet:

 Milpillas (Chihuahua), Ort in Mexiko
 Milpillas (Guerrero), Ort in Mexiko
 Milpillas (Hidalgo), Ort in Mexiko
 Milpillas (Jalisco), Ort in Mexiko
 Milpillas (Nuevo Parangaricutiro), Ort in Michoacán, Mexiko
 Milpillas (Senguio), Ort in Michoacán, Mexiko
 Milpillas (Tuxpan), Ort in Michoacán, Mexiko
 Milpillas (San Luis Potosí), Ort in Mexiko